Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Blue:

  - cacciatorpediniere della classe Bagley, entrato in servizio nel 1937 e affondato in combattimento nel 1942.
  - cacciatorpediniere della classe Allen M. Sumner, entrato in servizio nel 1944 e radiato nel 1974.